Detta är en lista över borgmästare i Stockholm.

Borgmästare i Stockholms stad  
Borgmästare i Stockholms stad före 1971.

Justitieborgmästare

Handelsborgmästare

Politieborgmästare

Ämbetsborgmästare och byggningsborgmästare

Referenser

Noter 

Stockholm
 
Borgmästare i Stockholm
b